Shoreham puede hacer referencia a:

 Australia:
 Shoreham, una ciudad en el estado de Victoria.

 Estados Unidos:
 Shoreham, una villa en el estado de Míchigan.
 Shoreham, una villa en el estado de Nueva York.
 Shoreham, una villa en el estado de Vermont.

 Inglaterra:
 Shoreham, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.
 Shoreham, una estación de ferrocarril en la localidad anterior.
 Shoreham-by-Sea, o simplemente Shoreham, una villa portuaria en el condado de Sussex Occidental.
 Shoreham, un aeropuerto en el condado anterior.
 Shoreham, una antigua circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.